Дже́йсон А́лан Капо́но ; родился 4 февраля 1981 года в городе Лонг-Бич, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за шесть различных команд. Был выбран на драфте НБА 2003 года во втором раунде под общим 31-м номером командой «Кливленд Кавальерс».

Биография 

15 марта 2012 года Капоно был обменян в «Кливленд Кавальерс» вместе с Люком Уолтоном и правом выбора в первом раунде драфта 2012 года на Рамона Сешнса и Кристиана Айенгу. Уже 17 марта он был отчислен из команды.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки БК «Панатинаикос»